State Line es el nombre de doslocalidades en Pensilvania:

 State Line (condado de Bedford, Pensilvania)
 State Line (condado de Franklin, Pensilvania)